Таму — второе название народа гурунгов.
 Таму — город в Бирме.
 Массив Таму — потухший подводный щитовидный вулкан в северо-западной части Тихого океана. Назван в честь Техасского университета A&M.

Tamu
 TAMU — одна из аббревиатур Техасского университета A&M.
 Tamu  — монотипический род моллюсков из семейства Мидии.